Stati Uniti d'America
 Ironton – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
 Ironton – città della Contea di Iron, Missouri
 Ironton – città della Contea di Lawrence, Ohio
 Ironton – villaggio della Contea di Sauk, Wisconsin